Диксонвил има више значења:
 Диксонвил (Флорида)
 Диксонвил (Пенсилванија)